La mia legge (I, the Jury), film del 1953 diretto da Harry Essex
La mia legge (Les granges brûlées), film del 1973 diretto da Jean Chapot